Бернардо Роселли Маилье (, род. 17 сентября 1965, Кармело) — уругвайский , международный мастер (1994).

Биография 
Самый титулованный шахматист в истории чемпионатов Уругвая. С 1984 г. ему удалось выиграть это соревнование 18 раз.

В составе сборной Уругвая участвовал в шахматных олимпиадах и командных первенствах мира среди студентов.

В 1981 г. участвовал в юниорском чемпионате мира.

В 1985 г. представлял Уругвай в зональном турнире. Нанес поражения фаворитам турнира М. Кинтеросу и Ж. Суние Нето, выполнил норму мастера ФИДЕ. Позже еще несколько раз принимал участие в аналогичных соревнованиях.

Победитель международных турниров в Монтевидео (1994), Вилья-Бальестере (1995), Буэнос-Айресе (1995, 2001 и 2006), Висенте-Лопесе (2002, впереди О. Панно), Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (2012).

С 2009 г. занимает пост президента Шахматной федерации Уругвая.

Семья 
Родители — Диего Роселли и Марта Маилье. Жена — Сабрина де Сан-Висенте. Сыновья — Факундо (1991 г.р.) и Федерико (2006 г.р.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Б. Роселли на сайте 365Chess (другая)

Шахматные функционеры
Участники шахматных олимпиад